Выборы президента Республики Беларусь 1994 года () — первые в истории суверенной Беларуси выборы президента.

15 марта 1994 года Верховный Совет Республики Беларусь принял Конституцию, в которой была учреждена должность президента, так как до этого времени страна была парламентской. Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь 6 апреля 1994 года назначила даты проведения выборов: 23 июня — первый тур и 10 июля — второй тур. В первом туре участвовало шесть кандидатов, во втором — два: Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич. По итогам второго тура Александр Лукашенко одержал значительную победу, что и сделало его первым президентом страны. 20 июля новоизбранный президент официально вступил в должность.

Выборы 1994 года являлись первыми и пока что последними, результаты которых были признаны Европейским союзом и США честными и демократическими. Также это были единственные на данный момент выборы в истории страны, где было проведено два тура.

Предыстория 
С момента обретения независимости в 1991 году Республика Беларусь была страной парламентского типа, где основным органом власти был Верховный Совет Республики Беларусь. 15 марта 1994 года Верховный Совет принял Конституцию Республики Беларусь, по которой страна становилась президентской республикой. 29 марта 1994 года Верховным Советом был принят закон о выборах главы государства. Исходя из этого, 6 апреля Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов составила план проведения первых выборов.

Согласно «Народной газете» от 28 июня 1994 года, в Гомеле в списки избирателей включались выбывшие горожане, изменившие место жительства и умершие два-три года назад.

«НГ» передавала, что итогам опроса в Брестской области Лукашенко набрал 12% голосов избирателей.

План проведения

Претенденты 

Примечание: Геннадий Карпенко подал в комиссию 108 354 подписи, но часть из них признана недействительной. Он также собрал 78 подписей депутатов, но некоторые из них отозвали свои подписи, и в итоге 64 подписей осталось.

Официально зарегистрированные кандидаты 
 Александр Дубко — председатель Союза аграрников
 Вячеслав Кебич — премьер-министр Беларуси
 Александр Лукашенко — народный депутат Беларуси, директор совхоза «Городец» Шкловского района
 Василий Новиков — секретарь ЦК ПКБ
 Зенон Позняк — лидер Белорусского Народного Фронта «Адраджэнне»
 Станислав Шушкевич — бывший председатель Верховного Совета Беларуси

Результаты 

Источник

Первый тур 
В первом туре Александр Лукашенко набрал 44,82 %, Вячеслав Кебич — 17,33 %, Зенон Позняк — 12,82 %, Станислав Шушкевич — 9,91 %, Александр Дубко — 5,98 %, Василий Новиков — 4,29 %.

По свидетельствам депутата Верховного Совета и доверенного лица Зенона Позняка Сергея Наумчика, первые данные Центризбиркома и наблюдателей БНФ совпадали: Лукашенко побеждал в первом туре с результатом 54-56 %, за ним шёл Позняк, а Кебич выходил лишь на четвёртое место (после Станислава Шушкевича). О своей победе в первом туре говорил и Александр Лукашенко.

Второй тур 
Во втором туре Александр Лукашенко набрал 80,34 % (56 % голосов избирателей, с учётом явки), Вячеслав Кебич — 14,17 % (10 % голосов избирателей, с учётом явки).

Результаты по регионам 

Первый тур голосования:

Второй тур голосования:

Карты выборов

Мнения 
Белорусский писатель Василь Быков, один из основателей БНФ и последовательный критик Александра Лукашенко, следующим образом охарактеризовал результаты выборов:

Белорусский народ в своей массе в конце XX века был озабочен не столько проблемой возрождения, сколько проблемой выживания. Хоть как-нибудь, пусть с большевистским рылом, только бы не превратиться в мертвеца, что, в общем, было реально. По сути шел процесс умирания (во всех смыслах), и важно было сохраниться, удержаться на краю гибели, а не думать про былое величие времен ВКЛ. Народ это осознал инстинктивно и поэтому на первых президентских выборах в массе своей не пошел за Позняком и БНФ с их виртуальным национал-демократизмом, архаизацией и без того не слишком упорядоченного языка - возвращением к грамматике Тарашкевича. Со времен Тарашкевича очень многое изменилось в мире, в том числе и в белорусском языке, с чем прагматичный политик обязан был считаться. Народ пошел за жестким, напористым, прагматичным директором совхоза, идеи которого были просты, как мычание коровы, и вполне понятны. Без внимания к национальным принципам, он бросился к России в первую очередь, чтобы получить для себя поддержку, а также хлеб, бензин, газ, без которых невозможно было не только «возрождаться», но и пережить зиму. Конечно, умнейшие понимали, что он отбирал у Беларуси суверенитет, будущее и лишал демократии. Но какая польза от демократии, если плачут голодные дети?

См. также 
Документальный фильм «Беларусь 21». Годы 1992—1994

Примечания

Ссылки 
 

Выборы 1994 года
1994
1994
10
1994 год в Белоруссии
1994
23
Президентство Александра Лукашенко
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании